|-
| 4201 Orosz ||  || 3 mai 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 4202 Minitti ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4203 Brucato ||  || 26 martie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4204 Barsig ||  || 11 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4205 David Hughes || 1985 YP || 18 decembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4206 Verulamium || 1986 QL || 25 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4207 Chernova ||  || 5 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4208 Kiselev ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4209 Briggs ||  || 4 octombrie 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4210 Isobelthompson ||  || 21 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4211 Rosniblett || 1987 RT || 12 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4212 Sansyu-Asuke ||  || 28 septembrie 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 4213 Njord ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 4214 Veralynn ||  || 22 octombrie 1987 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 4215 Kamo ||  || 14 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 4216 Neunkirchen ||  || 14 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4217 Engelhardt ||  || 24 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4218 Demottoni ||  || 16 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4219 Nakamura || 1988 DB || 19 februarie 1988 ||  || , 
|-
| 4220 Flood || 1988 DN || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 4221 Picasso || 1988 EJ || 13 martie 1988 || Palomar || 
|-
| 4222 Nancita ||  || 13 martie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4223 Shikoku || 1988 JM || 7 mai 1988 ||  || T. Seki
|-
| 4224 Susa || 1988 KG || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4225 Hobart || 1989 BN || 31 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 4226 Damiaan || 1989 RE || 1 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 4227 Kaali || 1942 DC || 17 februarie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 4228 Nemiro ||  || 25 iulie 1968 ||  || G. A. Pliughin, I. A. Beliaev
|-
| 4229 Plevitskaya || 1971 BK || 22 ianuarie 1971 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4230 van den Bergh ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4231 Fireman || 1976 WD || 20 noiembrie 1976 ||  || 
|-
| 4232 Aparicio || 1977 CD || 13 februarie 1977 ||  || 
|-
| 4233 Palʹchikov ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4234 Evtushenko ||  || 6 mai 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4235 Tatishchev ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 4236 Lidov ||  || 23 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4237 Raushenbakh ||  || 24 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 4238 Audrey || 1980 GF || 13 aprilie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4239 Goodman || 1980 OE || 17 iulie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4240 Grün ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4241 Pappalardo ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4242 Brecher || 1981 FQ || 28 martie 1981 ||  || 
|-
| 4243 Nankivell ||  || 4 aprilie 1981 ||  || , 
|-
| 4244 Zakharchenko ||  || 7 octombrie 1981 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4245 Nairc ||  || 29 octombrie 1981 ||  || 
|-
| 4246 Telemann ||  || 24 septembrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 4247 Grahamsmith || 1983 WC || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4248 Ranald || 1984 HX || 23 aprilie 1984 ||  || , 
|-
| 4249 Křemže ||  || 29 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4250 Perun || 1984 UG || 20 octombrie 1984 || Kleť || 
|-
| 4251 Kavasch ||  || 11 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4252 Godwin ||  || 11 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 4253 Märker ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4254 Kamél ||  || 24 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 4255 Spacewatch || 1986 GW || 4 aprilie 1986 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 4256 Kagamigawa || 1986 TX || 3 octombrie 1986 ||  || T. Seki
|-
| 4257 Ubasti || 1987 QA || 23 august 1987 || Palomar || 
|-
| 4258 Ryazanov ||  || 1 septembrie 1987 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 4259 McCoy ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 4260 Yanai || 1989 AX || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 4261 Gekko || 1989 BJ || 28 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 4262 || 1989 CO || 5 februarie 1989 ||  || , 
|-
| 4263 Abashiri ||  || 7 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 4264 Karljosephine || 1989 TB || 2 octombrie 1989 || Siding Spring || 
|-
| 4265 Kani || 1989 TX || 8 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 4266 Waltari || 1940 YE || 28 decembrie 1940 || Turku || 
|-
| 4267 Basner || 1971 QP || 18 august 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 4268 Grebenikov ||  || 5 octombrie 1972 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 4269 Bogado || 1974 FN || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 4270 Juanvictoria ||  || 1 octombrie 1975 ||  || 
|-
| 4271 Novosibirsk ||  || 3 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4272 Entsuji ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 4273 Dunhuang ||  || 29 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 4274 Karamanov ||  || 6 septembrie 1980 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4275 Bogustafson ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 4276 Clifford || 1981 XA || 2 decembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4277 Holubov || 1982 AF || 15 ianuarie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4278 Harvey || 1982 SF || 22 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4279 De Gasparis || 1982 WB || 19 noiembrie 1982 ||  || 
|-
| 4280 Simonenko ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 4281 Pounds ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 4282 Endate ||  || 28 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 4283 Stöffler || 1988 BZ || 23 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 4284 Kaho ||  || 16 martie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 4285 Hulkower || 1988 NH || 11 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 4286 Rubtsov ||  || 8 august 1988 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 4287 Třísov ||  || 7 septembrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 4288 Tokyotech ||  || 8 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 4289 Biwako ||  || 29 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 4290 Heisei ||  || 30 octombrie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 4291 Kodaihasu || 1989 VH || 2 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 4292 Aoba || 1989 VO || 4 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 4293 Masumi || 1989 VT || 1 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 4294 Horatius || 4016 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4295 Wisse || 6032 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 4296 van Woerkom ||  || 28 septembrie 1935 ||  || 
|-
| 4297 Eichhorn || 1938 HE || 19 aprilie 1938 || Hamburg-Bergedorf || W. Dieckvoss
|-
| 4298 Jorgenúnez || 1941 WA || 17 noiembrie 1941 || Barcelona || 
|-
| 4299 WIYN || 1952 QX || 28 august 1952 ||  || 
|-
| 4300 Marg Edmondson ||  || 18 septembrie 1955 || Brooklyn || Indiana University
|-